Gesundheitszentrum bezeichnet verschiedene Einrichtungen im Gesundheitswesen und in der sozialen Arbeit:
 Beratungsstelle zur Bewältigung sozialer Krisen
 Fachärztezentrum, eine Praxisgemeinschaft oder Gemeinschaftspraxis
 Fachambulanz, ein einem Krankenhaus angeschlossene Arztpraxis
 Poliklinik, Eigenbezeichnung von Nachfolgeorganisationen in der ehemaligen DDR

Einrichtungen mit ähnlichen Bezeichnungen im Ausland:
 Centro de salud, in  Spanien
 Egészségügyi Központ, in Ungarn
 medizinische Versorgungseinrichtung in Namibia, siehe Liste der Krankenhäuser in Namibia
im Besonderen:
 Gesundheitszentrum am UKB, Berlin

Siehe auch
 Frauengesundheitszentrum